Euchelus corbis är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Euchelus corbis ingår i släktet Euchelus och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
corbis